Brussels kan syfta på:

Geografi

Belgien 

 Bryssel, stad,

Kanada

 Brussels, Ontario – en tätort i Huron County i Ontario

USA 

 Brussels, Illinois – en ort i Illinois, Calhoun County,